Kundúz může být:
 Kundúz (město) – město v Afghánistánu
 Kundúz (provincie) – provincie v Afghánistánu
 Kundúz (řeka) – řeka v Afghánistánu